Cunissa är ett släkte av nässeldjur. Cunissa ingår i familjen Cuninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cunissa